Överluleå kan avse:

 Överluleå socken
 Överluleå landskommun
 Överluleå församling
 Överluleå kyrka
 Överluleå distrikt 
 Kuouka, som tidigare kallades för Överluleå.

Se även
 Bodens municipalsamhälle
Nederluleå
Ytterluleå